Исабела () — провинция Филиппин, расположенная в регионе Долина Кагаян на острове Лусон. Административный центр — город Илаган.

География 
Площадь провинции составляет 10 664,6 км². На востоке территория Исабелы омывается Филиппинским морем. На суше граничит с несколькими провинциями: Кагаян, Нуэва-Виская, Калинга, Аурора, Кирино, Ифугао и Горная. Географически провинция делится на две зоны. Восточная зона занята горами Сьерра-Мадре. Земли здесь мало пригодны для ведения хозяйства, но богата дикая флора и фауна. Западная зона — это плодородная долина, которую пересекают реки Кагаян, Сиффу и Магат.

История 
В 1856 году Королевским декретом была образована провинция Исабела, к которой перешли части соседних провинций, Кагаян и Нуэва-Бискайя. Название было дано в честь испанской королевы Изабеллы II. В 1901 году провинция перешла во владение американцев. В борьбе против неоколониалистов большую роль сыграл генерал Эмилио Агинальдо.
Американцы несколько изменили экономический профиль провинции, сделав доминирующими культурами в сельском хозяйстве кукурузу и табак.

Население 
Население провинции по данным на 2010 год составляет 1 489 645 человек. Основной язык — илокано. В столице и крупных городах население понимает и использует также английский и тагальский языки.

Административное деление 
В административном отношении подразделяется на 3 города (Кауаян, Сантьяго и Илаган) и 34 муниципалитета:

Экономика 
Наиболее важные отрасли в провинции Исабела — земледелие и лесоразработки. Большая часть угодий засеяна зерновыми, главным образом рисом. Кроме предприятий, перерабатывающих продукцию сельского хозяйства, в провинции представлено производство мебели, развиты ремёсла. В коммерции в основном работают китайцы, в меньшей степени индийцы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции
 Исабела на сайте Департамента Туризма Филиппин 

Лусон
Появились в 1856 году
Провинции Филиппин